Гандзаса́р () може значити:

 Гандзасар — монастир
 Гандзасар (Капан) — футбольний клуб з Капана
 Гандзасар (Ванк) — футбольний клуб з Ванка